Totenkopf kan syfta på:

 Totenkopf (symbol) – en symbol med en dödskalle
 SS-Totenkopfverbände – den del av Schutzstaffel (SS) 
 3. SS-Panzer-Division Totenkopf - pansardivision ur Waffen SS
 Totenkopfring – en utmärkelse inom nazityska SS, officiellt SS-Ehrenring

Geografi

Tyskland 

 Totenkopf (Kaiserstuhl) – berg i Baden-Württemberg, Freiburg Region, 
 Totenkopf (Sauerland) – berg i  Nordrhein-Westfalen, Regierungsbezirk Arnsberg,

Österrike 

 Totenkopf (bergstopp), Salzburg, Politischer Bezirk Zell am See, 

Robotskapade Österrikeförgreningar